Guarulhos peut désigner :
 la ville de Guarulhos, située dans la région métropolitaine de São Paulo, au Brésil,
 l'aéroport international de São Paulo-Guarulhos, situé dans cette ville.